Apolloniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Apollonowka/Аполлоновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Apolloniwka (Sachnowschtschyna)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Apolloniwka (Solone)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Apolloniwka (Swjahel)